Числівникові префікси або числівники-префікси — префікси отримані з числівників або іноді з чисел. В європейських мовах такі префікси використовуються, щоб відобразити в слові чи ряді слів поняття кількості, наприклад: одноколісний (пор. уніцикл, моноцикл) — двоколісний — триколісний — чотириколісний, трикутник — чотирикутник — п'ятикутник — шестикутник, тетраедр, гектар і т. ін. Існують дві основні системи числівникових префіксів, взяті з латини та грецької мови, кожна з декількома підсистемами; крім того, санскрит займає маргінальне становище.

Таблиця числівникових префіксів іншомовного походження

Див. також 
 Префікси одиниць вимірювання
 :en:List of Greek and Latin roots in English

Примітки

Джерела 

Префікси
Системи числення